aboriginek, őslakosok
 Aboriginek, ókori latiumi néptörzs, Sallustius szerint az Aineiasszal jött trójaiakkal együtt alapították meg Rómát 
 Aboriginek, ausztrál őslakosok